Berkeley County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Berkeley County, South Carolina 
 Berkeley County, West Virginia